Cubasina är ett släkte av svampar. Cubasina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cubasina